Bulbul steht für 

 Bulbul (Band), eine Musikgruppe aus Österreich
 Bulbul (Film), einen kanadischen Film aus dem Jahr 2013
 Bulbul (Syrien), eine Ortschaft in Syrien 
 Bulbul (Uhren), eine dänische Uhrenmarke

Personen:
 Falschschreibung des Künstlernamens Bülbül des Operntenors Murtuza Məmmədov
 Bulbul Hussain, britischer Rugbyspieler
 Bulbul Chowdhury, bengalischer Tänzer
 Ahmed Imtiaz Bulbul, bengalischer Lyriker
 Aminul Islam Bulbul, bengalischer Cricketspieler
 Zózimo Bulbul (1937–2013), brasilianischer Schauspieler und Drehbuchautor

Vogelfamilien:
 Bulbul ist die englische Bezeichnung für Vögel aus der Familie der Bülbüls 
 Bulbul ist die persische Bezeichnung für Vögel aus der Familie der Nachtigallen